Долбенко — фамилия.
 Долбенко, Александр Васильевич (1892—1937?) — директор Красноярского педагогического института в 1933—1937 годах.
 Долбенко, Евгений Тихонович (1925—2006) — советский инженер-литейщик, учёный, лауреат Ленинской премии.